Ленинка — Российская государственная библиотека, или же название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ленинка — прежнее название села Аккайын Саркандского района Алматинской области.
 Ленинка — прежнее название села Жантас Уланского района Восточно-Казахстанской области.
 Ленинка — прежнее название села Сагыр Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Ленинка — посёлок в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Ленинка — деревня в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Ленинка — деревня в Далматовском районе Курганской области.
 Ленинка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Ленинка — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ленинка — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Ленинка — село в Зерноградском районе Ростовской области.
 Ленинка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Ленинка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.
 Ленинка — посёлок в Воловском районе Тульской области.
 Ленинка — арбан в Пий-Хемском районе Тывы.
 Ленинка — посёлок в Абатском районе Тюменской области.
 Ленинка — посёлок в Вагайском районе Тюменской области.

Украина 
 Ленинка — посёлок в Тепликском районе Винницкой области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Варжинка в Жмеринском районе Винницкой области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Виноградное Березанского района Николаевской области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Родное Алёшковского района Херсонской области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Степовое Устиновского района Кировоградской области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Зоряное Красноградского района Харьковской области.
 Ленинка — до 2016 г. название села Раздольное Шевченковского района Харьковской области.

См. также 

 Гомельская областная универсальная библиотека имени В.И.Ленина